Kluger Hans (paard), paard waarnaar het Kluger Hans-effect vernoemd is
Kluger Hans (tijdschrift), Nederlandstalig literair tijdschrift